Стефан Прибылович — иеромонах Русской православной церкви и духовный писатель.

Биография 

О первых годах жизни Стефана Прибыловича известно очень мало; на допросе, производившемся в Канцелярии Сената 24 мая 1717 года, он показал о себе следующее: «Родом поляк, родился в польском городе Ярославле, откуда лет с 25 тому назад (приблизительно в 1692 году) прибыл в Киев и, по обещанию своему, постригся в монахи Киево-Печерского монастыря, с именем Стефана, тому будет лет с семнадцать» (приблизительно в 1700 год). 

На другой год после этого он переселился в Москву и около четырех лет состоял преподавателем философии в Московской духовной академии, где был также префектом. Посвященный митрополитом рязанским (Стефаном Яворским) в иеромонахи, говорил в разных церквах по воскресным и праздничным дням «казания», а в 1711 году возвратился в Киев и жил в Киево-Печерском монастыре, откуда был послан на игуменство в «приписной» Киево-Печерский Змеевский монастырь; однако в 1716 году монахами этого монастыря был обвинен в ереси, за что был отрешен от игуменства. Быть может, этим бы все дело и кончилось, но случилось так, что вскоре после этого происшествия его потребовали в Санкт-Петербург, вероятно, для перевода или исправления церковных книг; это обстоятельство вызвало против него официальное обвинение в ереси. 

Киевский губернатор, князь Дмитрий Михайлович Голицын, в письме своем к князю А. Д. Меньшикову от 5 февраля 1717 года пишет следующее: 
 
«Изволил писать ко мне, ваша светлость, дабы прислать из Киева в Петербург казнодея Прибыловича. Доношу вашей светлости, такой монах в печерском монастыре есть, только человек не есть состояния доброго, но еретичествует против Восточныя церкви и такое учинил ныне дерзновение: от скольких лет принята была в церкви молитва Манассии, царя иудейска, положенная в часослове, вымарал и внушает, что не должно призывать на помощь Пресвятую Богоматерь и святых угодников Божиих, и за усопших творить поминовения, и предания церкви и соборы святых Божиих уничтоживает». 22 того же февраля письмо это было прочитано в Сенате, который постановил: «Того старца за крепким караулом, не припуская к нему никого, также и о его противностях, о которых в письме… от киевского губернатора объявлено, подлинное известие при доношении прислать в канцелярию Сената немедленно». Указ был послан 23 февраля, а 19 апреля повторен, но С. был отправлен вслед за первым указом при доношении, присланном в Сенат от князя Голицына, в котором передается содержание «ведений», доставленных последнему от архимандрита Киево-Печерския лавры Иоанникия и наместника Змеевского монастыря. 24 мая С. был «разспрашиван» в канцелярии Сената. На допросе он показал, что в молитве царя Манассии он «вычертил» несколько слов, противоречащих истине, отказался читать положенную в акафисте Пресвятей Богородице молитву «Нескверная, неблизная», полагая, что неуместное в ней слово «боголепно» должно быть заменено словом «благолепно», «иного к противности к церкви святой Восточной словом и делом и на письме ничего не изъявлял, кроме диспут и вопросов, как водится в учении философском и богословском», никакой ссоры с архимандритом Киево-Печерского монастыря Иоанникием, а также с наместником и братией сего монастыря у него не было, наместник же и монахи Змеевского монастыря многое написали на него по наговору и по злобе, потому что он, будучи игуменом, смирял их за пьянство и непослушание. В то же время С. представил Сенату написанные им собственноручно «Доводы, ради которых разумел я, яко праведнии патриархи не безгрешны были в живых». 

На протяжении всего хода следствия он содержался в тюрьме при канцелярии Сената. 7 июня 1717 года состоялось окончательное решение Сената, в силу которого приказано было Стефана отправить на поселение в Александро-Свирский монастырь за караулом из двух драгун и «велеть его в том монастыре держать до указу за крепким присмотром, дабы он из того монастыря куды не ушел и тем драгунам в том монастыре быть при нем, Стефане, до указу, а пищу велеть ему давать против его братии». В этой ссылке он пробыл до 3 марта 1718 года, когда «по присланному от князя Меншикова приказу» был переведен в Троицкий Невский монастырь. 
 

О дальнейшей судьбе Стефана Прибыловича сведения отрывочны. В 1721 году он состоял «духовным управителем» при Финляндском корпусе, как то значится в перечневой ведомости о духовных управителях в новозавоеванных городах, представленной Синоду из канцелярий Невского монастыря. По определению Синода от 3 августа 1721 года, последовавшему вследствие именного указа, «обер-иеромонаха Стефана Прибыловича, состоявшего в команде князя Голицына при г. Або, в главной эскадре», велено было перевести «иеромонахом» на корабль «Ревель», а бывшего на том корабле иеромонаха Иосафа Маевского на его место обер-иеромонахом. В конце того же года, по возвращении Финляндского корпуса в Санкт-Петербург, местожительством Стефана назначен был по-прежнему Александро-Невский монастырь. 

В 1723 году, вследствие устного повеления государя, Синод поручал Стефану вместе с синодальным советником архимандритом Гавриилом сочиненные о победе молитвы исправить таким образом, «дабы были сочинены смиренным прошением». Ему же Синод поручил заняться исправлением прологов. 

В своём докладе Синоду от 1 августа 1723 года Стефан пишет: «Прислан мне указ… прологи нотовати, от которых един пренотованный послал есмь прежде. Другий же, начинающийся от марта месяца, прочетши таковым образцем нотовах и генералную нотацию сложих, в которой аки чрез перспективу прологи видети мощно есть. Таже собственныя нотации в прологу на маргинесах приложих. Еже всеблаговолите . . . осмотрети и кая суть от недоумения моего милостиви прикрити иже есмь Вашего Святейшества нижайший богомолец иеромонах Стефан Прибылович». 

В 1726 года Стефана уже по было в живых, как это видно из доношения Синоду казначея Новгородского архиерейского дома Феодосия о взыскании с архимандрита Ионы Сальникеева забранных им из помянутого дома разных вещей, в числе которых была лисья шуба «умершего учителя иеромонаха Стефана Прибыловича».

Библиография

 «Путь, его же неведуще, в царствие Божие внити невозможно, от писания божественного показанный» (рукоп. Румянцевского музея); в этом сочинении в форме вопросов и ответов излагается учение об обязанностях христианина в различных званиях и состояниях. 
 «Summulae logicae», anno 1708.
 «Tractatus phisicus», anno 1710 (рукописи Московской духовной академии). 
 «Росписание на книгу папежскую, 1720 года» (рукопись Петербургской духовной академии); это сочинение написано против сочинения неизвестного униата: «Вопросы, разрешенные ответами святых отцов», в котором учение Римской церкви оправдывается творениями святых отцов
 «Ответы на вопросы о фортуне, о предопределении, о промысле» (рукописи Румянцевского музея). 
 «Из пролога, напечатанного повелением благочестивейших великих государей наших царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея России самодержцев от сотворения мира 7193 года, от Рождества же по плоти Бога Слова 1685 году, выписаны Аннотации» (рукопись архива Святейшего Синода). 
 «Перспектива к прологам» (рукопись архива Святейшего Синода).

Примечания

Литература 
  «Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. С введением и примечаниями Н. И. Петрова», Киев, 1904 г., т. I, ч. 1-ая, стр. 123—124, 107. Ч. 2-ая, стр. 311 и 369.
 Вишневский Д. «Киевская академия в первой половине XVIII столетия», Киев, 1903 г., стр. 300. 
 «Записки Ю. Юлия», «Русский Архив», 1892 г., IХ, сгр. 33. 
 «Календарь Вятской губернии на 1895 год», стр. 303—309. 
 Петров Н. «Киевская академия во второй половине XVII в.», Киев, 1895 г., стр. 57.
 «Странник», 1866 г., апрель, II, стр. 1—48. 
 «Ученый южнорусс на Вятке в XVIII в. К истории Вятской духовной семинарии».

Иеромонахи Русской православной церкви
Духовные писатели
Преподаватели Московской духовной академии